Commey ist der Name von:

 Richard Commey (* 1987), ghanaischer Boxer
 Ruby Commey (* 1991), deutsche Schauspielerin